330 mm/50 Model 1931 — 330-миллиметровое корабельное артиллерийское орудие, разработанное и производившееся в Франции. Состояло на вооружении ВМС Франции. Предназначалось для вооружения линкоров типа «Дюнкерк».

Конструкция

Примечания

Литература

Ссылки 
  330 mm/50 Model 1931

Корабельная артиллерия крупного калибра
Корабельная артиллерия Франции
Артиллерия Франции периода Второй мировой войны
Артиллерия по калибру